Олдрич има више значења:
 Олдрич (Минесота)
 Олдрич (Мисури)